Reactiviteit (sociale wetenschappen)
Reactiviteit (scheikunde)
Reactiviteit (kernfysica)
Reactiviteit (fysiologie)